Алекса́ндр Корф:
 Корф, Александр Иванович (1794—1855) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, участник подавления польского восстания 1830—1831 гг.
 Корф, Александр Николаевич (1833—1903) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.